Аверно:

 Аверно — озеро в Италии.
 Аверно (род. 1977) — мексиканский профессиональный рестлер.